Musolino :

 Benedetto Musolino (1809-1885),  patriote et un homme politique italien
 Giuseppe Musolino (1876-1956), brigand et héros populaire italien
 Vincenzo Musolino (1930-1969), acteur, réaliseur, scénariste et producteur italien. 
 Michel Musolino (né en 1955), écrivain français

Voir aussi 
 San Pietro Mussolino, commune italienne